French Open-mesterskabet i herresingle 2017 var den 116. turnering om French Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af French Open 2017 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig. Hovedturneringen med deltagelse af 128 spillere blev spillet i perioden 28. maj - 11. juni 2017, mens kvalifikationen afvikledes den 22. - 26. maj 2017.

Novak Djokovic var forsvarende mester, da han året forinden havde vundet French Open-mesterskabet i herresingle for første gang, men han tabte i kvartfinalen til Dominic Thiem med 7-6, 6-3, 6-0.

Rafael Nadal vandt turneringen med finalesejr over Stan Wawrinka 6-2, 6-3, 6-1 og blev dermed den første spiller i den åbne æra, der har vundet den samme grand slam-titel i single for 10. gang. Før det delte han rekorden på ni singletitler ved samme mesterskab med Martina Navratilova, der vandt ni Wimbledon-mesterskaber i damesingle.

Højdepunkter

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg € 14.408.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på godt 13 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 17. april 2017 (seks uger før turneringens start).
 8 spillere, der havde modtaget et wildcard.
 16 spillere, der var gået videre fra kvalifikationsturneringen.

Efter lodtrækningen til hovedturneringen meldte en af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til en lucky loser fra kvalifikationen.

Roger Federer var den eneste blandt ATP's verdensranglistes bedste 32 spillere, der meldte afbud til turneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 22. maj 2017 blev seedet:

Wildcards 

Otte spillere modtog et wildcard til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 22. maj 2017 er angivet i parentes. Ingen af wildcard-spillerne nåede længere end til anden runde i hovedturneringen.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen. Ingen af kvalifikanterne nåede længere end til anden runde i hovedturneringen.

Derudover blev der plads til en lucky loser fra kvalifikationen i hovedturneringen.

Se afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Se også 
 French Open-mesterskabet i damesingle 2017
 French Open-mesterskabet i herredouble 2017
 French Open-mesterskabet i damedouble 2017
 French Open-mesterskabet i mixed double 2017

Eksterne henvisninger 
 French Open

Noter 

French Open 2017
French Open-mesterskabet i herresingle
ATP World Tour 2017